Гея — грецька богиня Землі.
 Гея (планета)
Гея (кратер)
 Гіпотеза Геї